Стипанович

 Стипанович, Стив (род. 1960) — американский баскетболист.
 Стипанович, Тончи (род. 1986) — хорватский яхтсмен, призёр Олимпийских игр (2016 и 2020).